

Architettura 
 Millenium – monumento a forma di obelisco di La Coruña
 Torre Millenium – edificio di Sabadell

Musica 
 Millenium – gruppo musicale progressive rock polacco
 Millenium – gruppo musicale melodic heavy metal statunitense
 Millenium – EP dei t-Short del 1999

Altro 
 Millenium – serie a fumetti franco-belga di José Homs e Sylvain Runberg
 Millenium – organizzazione francese di sport elettronici
 Instituto Millenium – organizzazione no-profit brasiliana
 Station Millénium – emittente radiofonica francese

Pagine correlate 
Millennium